МРО:
 МРО — межрегиональное объединение (например, МРО «Северо-Запад», МРО Центр и др., см. Шаблон:ЛФЛ).
 МРО — Местная религиозная организация.
 МРО — межрегиональное отделение.
 МРО — московская региональная организация.
 МРО — магнитно резонансное отображение.
 Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) — марсианский разведывательный спутник.